Wir sind dann wohl die Angehörigen steht für:

 Wir sind dann wohl die Angehörigen (Buch), Buch von Johann Scheerer (2018)
 Wir sind dann wohl die Angehörigen (Film), Romanverfilmung von Hans-Christian Schmid (2022)